André Houška – calciatore cecoslovacco
 Jakub Houška – ex cestista e allenatore di pallacanestro ceco
 Pavel Houška – cestista ceco